Пеньяпарда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Реболлар. Занимает площадь 62,25 км². Население — 414 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 130 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web no oficial de Peñaparda 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 

Муниципалитеты Саламанки